{{Infobox voetbalclub
|clubnaam = FC Dordrecht
|afbeelding
|volledigenaam
|bijnaam = De Schapenkopen|opgericht = Oorspronkelijk in 1883, sinds 1972 als FC Dordrecht
|stadion = GN Bouw Stadion
|capaciteit = 4.100
|begroting = ca. €2,1 miljoen
|voorzitter =  Ad Heijsman
|algemeen directeur
|technisch directeur =  Marco Boogers 
|trainer =  Harry van den Ham
| assistent-trainer  =  Rody Hoegee   Gérard de Nooijer
|competitie = Jupiler League
|positie = 2e plaats
|sponsor = Riwal
| resultatenHuidig= FC Dordrecht in het seizoen 2015/16
|pattern_lal =
|pattern_bl = _whiteshoulders
|pattern_ral =
|pattern_shl =
|pattern_sl =
|leftarm1 = FFFFFF
|body1 = 006600
|rightarm1 = FFFFFF
|shorts1 = FFFFFF
|socks1 = FFFFFF
|pattern_la2 =
|pattern_b2 =_redshoulders
|pattern_ra2 =
|leftarm2 = FF0000
|body2 = FFFFFF
|rightarm2 = FF0000
|shorts2 = FF0000
|socks2 = FF0000
|geldig = 2013/2014
}}
Het seizoen 2013/2014 van FC Dordrecht' was het 23ste seizoen in het Nederlands betaald voetbal voor de fusieclub SVV/FC Dordrecht; daarvoor was de club al actief onder de naam DS'79 en Dordrecht '90.

Dit seizoen was de meest succesvolle sinds 1994, toen Dordrecht voor het laatst degradeerde uit de Eredivisie. Het behaalde de tweede plaats in de eerste divisie (Jupiler League) en behaalde tevens de eerste periodetitel, waardoor de club verzekerd was van nacompetitie. Daarin wist de club uiteindelijk promotie af te dwingen naar de eredivisie, in navolging van Willem II en Excelsior.

Topscorer werd Paul Gladon (17 goals) met kort achter zich Giovanni Korte (16 goals), beide huurlingen van respectievelijk Sparta Rotterdam en ADO Den Haag. Trainer Harry van den Ham werd genomineerd voor beste trainer van het seizoen 2013/14, samen met Ronald Koeman, Dwight Lodeweges, Ron Jans en Frank de Boer. Laatst genoemde won uiteindelijk de prijs. Yoël van Nieff werd uitgeroepen tot Talent van het jaar in de Jupiler League, deze werd halverwege het seizoen teruggehaald door FC Groningen van FC Dordrecht. Warner Hahn werd uitgeroepen tot beste speler in de Jupiler League'' volgens 'VI' met een gemiddeld cijfer van 6,5.

Eerste divisie

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken

Nacompetitie

Wedstrijden

Statistieken

KNVB-beker

Wedstrijden

Statistieken

Externe link
 Officiële site

Dordrecht, FC
 2013/14